Кундизди́нський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Абайського району Абайської області Казахстану. Адміністративний центр та єдиний населений пункт — село Журекадир.

Населення — 1539 осіб (2009; 1856 в 1999, 2420 у 1989).

Станом на 1989 рік існувала Кундиздинська сільська рада (села Актас, Єшкіольген, Жанаарна, Журекадир, Мендеке) з центром у селі Журекадир. Села Актас, Єшкіольген, Жанаарна, Кизилтау, Мендеке були ліквідовані 1998 року.

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Абайського району (Абайська область)